Lilla Stenskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Stenskär (Brändö, Åland), 
 Lilla Stenskär, Nagu, Åboland, 
 Lilla Stenskär, Borgå, Nyland,

Se även
Stenskär (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar